Otto Mengelberg (glazenier) (1867-1924), Duits-Nederlands glazenier en achterneef van de gelijknamige kunstschilder
 Otto Mengelberg (kunstschilder) (1817-1890), Duits kunstschilder en oudoom van de gelijknamige glazenier